

Ratio
 Ratio (ferromodelismo) - fabricante britânico de artigos de ferromodelismo.

Taxa
 Taxa - forma de tributo a ser paga para uso de serviços públicos.
 Taxa (razão) - razão sobre um valor, tal como a taxa de juros.
 Taxa - plural de táxon, um termo latino referente a um conjunto de populações de uma determinada divisão botânica, zoológica ou bacteriológica.

Desambiguação